DC Universe (streamingdienst), on demand streamingdienst van DC Entertainment
DC Universum, het universum waar de fictieve stripverhalen van DC Comics zich in afspelen
DC Extended Universe, het fictieve universum waar de films in afspelen die gebaseerd zijn op verhalen van DC Comics
DC Animated Universe, het fictieve universum waar de animatieseries zich in afspelen
Mortal Kombat vs. DC Universe, een arcade vechtspel uit de Mortal Kombat en DC Comics franchise